Massimo III di Gerusalemme – vescovo di Gerusalemme
 Massimo III Mazloum – patriarca della Chiesa melchita